Diagonal kan avse:

 Diagonal (geometri) –  en sträcka som sammanbinder två icke närliggande hörn
 Diagonal (linjär algebra) – i en kvadratisk matris, följden av element från dess övre vänstra till dess nedre högra hörn
 Diagonal (matris) – i en kvadratisk matris följden av element från dess övre vänstra till dess nedre högra hörn
 Schackdiagonal – en rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor